Rice House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rice House (Arkansas), ID-Nr. 87002325
 Rice House (Kentucky), ID-Nr. 88002945
 Rice House (Louisiana), ID-Nr. 78001430
 Rice House (Virginia), ID-Nr. 99000369